

Родинський — присілок, Архангельський район, Башкортостан
 Родинський — селище, Сорочинський міський округ, Оренбурзька область

Див. також 
 Родинське (значення)